Тимаев — фамилия. Известные носители:
 Тимаев, Апты Джахаевич — российский чеченский учёный, доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Чеченской Республики;
 Тимаев, Матвей Максимович — педагог, действительный статский советник;